Il existe une province de Los Andes dans deux pays :
 la province de Los Andes, dans le département de La Paz, en Bolivie ;
 la province de Los Andes, dans la région de Valparaíso, au Chili.